Die WHL-Saison 2000/01 war die 35. Spielzeit der Western Hockey League. Die Red Deer Rebels gewannen als punktbestes Team der Vorrunde die Scotty Munro Memorial Trophy und setzten sich auch im Playoff-Finale gegen die Portland Winter Hawks durch, wodurch sie sich ihre ersten President’s Cup sicherten.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, SOL = Niederlage nach Shootout, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Division-Sieger,       = Scotty-Munro-Memorial-Trophy-Gewinner

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime/Shootout-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 1140 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Play-offs

Play-off-Baum

President’s-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 60 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2000/01 der Ontario Hockey League
 Saison 2000/01 der Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Memorial Cup 2001

Weblinks 
 WHL 2000/01 auf hockeydb.com

Einzelnachweise 

WHL-Saison
Eishockeysaison 2000/01